Генрих Карл Абрахам Эйхштедт (; 1772—1848) — немецкий филолог.

Профессор в Лейпциге, потом в Йене. Читал ораторское искусство и стихосложение. Ему принадлежит ряд исследований и критических статей о Феокрите, Тибулле, Горации, Федре и др.

Эйхштедт мастерски владел латинским языком, как это видно из его речи о Гёте: «Oratio Goethii memoriae dicata» (Йена, 1832). Собрание его латинских сочинений издано под загл. «Opuscula oratoria» Вейсборном (1848—1849; 2 изд., 1850). Член-корреспондент Петербургской Академии наук c 07.12.1844 по историко-филологическому отделению (разряд классической филологии и археологии).

Примечания

Литература 
 
 

Латинисты
Преподаватели Йенского университета
Ректоры Йенского университета
Филологи Германии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук